Лина:
 Лина — женское личное имя греческого происхождения.
 Лина (род. 1963) — бывшая американская порноактриса.
 Лина, Медди (род. 1986) — гваделупский футболист.
 (468) Лина — астероид главного пояса, входящий в состав семейства Фемиды.